Драматургия (от  «сочинение или постановка драматических произведений») — теория и искусство построения драматического произведения, а также сюжетно-образная концепция такого произведения.

Драматургией называют также совокупность драматических произведений отдельного писателя, страны или народа, эпохи.

Понимание основных элементов драматического произведения и принципов драматургии исторически изменчиво. Драма трактовалась как действие совершающееся (a не уже совершившееся) при взаимодействии характера и внешнего положения действующих лиц.

Действие представляет собой известную перемену в известный промежуток времени. Перемене в драматургии соответствует перемена судьбы, радостная в комедии и печальная в трагедии. Промежуток времени может охватывать несколько часов, как во французской классической драме, или многие годы, как, например, у английского писателя Шекспира.

Единство действия 
На перипетии основывается эстетически необходимое единство действия, слагающегося из моментов, не только по времени (хронологически) следующих друг после друга, но и обусловливающих друг друга как причины и следствия, лишь в последнем случае получается у зрителя полная иллюзия совершающегося на его глазах действия. Единству действия, важнейшему из эстетических требований в драматургии, не противоречат введенные в неё эпизоды (например, история Макса и Теклы в «Валленштейне» Шиллера) или даже параллельные действия, как бы другая вставная драма, в которых должно быть соблюдено своё единство (например, у Шекспира драма в доме Глостера рядом с драмой в доме Лира).

Драма с одним действием называлась простой, с двумя и более действиями — сложной. К первым принадлежат в основном античные и «классические» французские, ко вторым — большинство испанских (особенно комедии, где действие лакеев копирует господ) и английские, особенно у Шекспира. На недоразумении (именно на неверно понятой «Поэтике» Аристотеля) основано требование так называемого «единства времени и места» в драме. То есть:

1) действительная продолжительность действия не должна превышать продолжительности его воспроизведения на сцене или, во всяком случае, должна быть не более суток;

2) действие, изображаемое на сцене, должно происходить все время на том же месте.

Драматургические произведения, где в течение пьесы проходит несколько лет (как в шекспировской «Зимней сказке») или же действие переносится из замка в чистое поле («Макбет»), считались по этой теории недозволенными, так как зритель мысленно должен был их переносить через значительные промежутки времени и громадные пространства. Успех подобных драм, однако, доказал, что воображение и в таких случаях легко поддается аллюзии, если только выдержана психологическая мотивировка в поступках и характерах действующих лиц, а также соответствует внешним условиям.

Характер и условия 
Последние два фактора могут считаться главными рычагами совершающегося действия; в них те причины, которые дают зрителю возможность строить предположения об ожидающейся развязке, поддерживают драматический интерес в нём; они же, заставляя действующее лицо поступать и говорить так, а не иначе, составляют драматическую судьбу «героя». Если уничтожить причинную связь в отдельных моментах действия, интерес заменится простым любопытством, а место судьбы займет прихоть и произвол. И то, и другое одинаково недраматично, хотя ещё может быть допущено в комедии, содержание которой, по Аристотелю, должно представлять «безобидную несообразность». Трагедия, в которой уничтожена причинная связь между поступком и судьбою, скорее возмущает, чем трогает зрителя, как изображение беспричинной и бессмысленной жестокости; таковы, напр., в немецкой драматической литературе так наз. трагедии рока (Schicksalstragödien Мюлльнера, Вернера и др.). Так как действие идет от причин к последствиям (прогрессивно), то в начале Д. излагаются первые, поскольку они даны в характерах действующих лиц и в положении их (изложение, expositio); окончательные последствия (развязка) сосредоточены в конце Д. (катастрофа). Средний момент, когда происходит перемена к лучшему или худшему, называется перипетией. Эти три части, необходимые в каждой Д., могут быть обозначены в виде особых отделов (акты или действия) или стоят рядом, нераздельно (одноактные Д.). Между ними при расширении действия вводятся ещё дальнейшие акты (обыкновенно нечетное число, чаще всего 5; в индийских Д. больше, в китайских до 21). Действие осложняется элементами замедляющими и ускоряющими его. Для получения полной иллюзии действие должно быть воспроизведено конкретно (в театральном представлении), причём от автора зависит, подчиниться тем или другим требованиям современного ему театрального дела или нет. Когда в Д. изображаются особые культурные условия — как, напр., в Д. исторической — необходимо возможно точное воспроизведение обстановки, одежды и т. п.

Виды драм 
Виды Д. классифицируются или по форме, или по содержанию (сюжету). В первом случае немецкие теоретики различают Д. характеров и Д. положения, смотря по тому, чем объясняются речи и поступки героев; внутренними ли условиями (характером) или внешними (случаем, роком). К первой категории принадлежит так наз. современная Д. (Шекспира и подражателей его), ко второй — так наз. античная (древних драматургов и подражателей их, французских «классиков», Шиллера в «Мессинской невесте» и т. д.). По числу участников различают монодрамы, дуодрамы и полидрамы. При распределении по сюжету имеется в виду: 1) характер сюжета, 2) его происхождение. По Аристотелю, характер сюжета может быть серьёзный (в трагедии) — тогда в зрителях должно возбуждаться сострадание (к герою Д.) и боязнь (за себя: nihil humani a nobis alienum!), — или же безвредный для героя и смешной для зрителя (в комедии). В обоих случаях происходит перемена к худшему: в первом случае вредная (смерть или тяжкое несчастье главного лица), во втором — безвредная (напр., корыстолюбец не получает ожидаемой прибыли, хвастун терпит посрамление и т. п.). Если изображается переход от несчастья к счастью, мы, в случае истинной пользы для героя, имеем Д. в тесном смысле этого слова; если же счастье лишь призрачное (напр., основание воздушного царства в «Птицах» Аристофана), то получается шутка (фарс). По происхождению (источникам) содержания (фабулы) можно различать следующие группы: 1) Д. с содержанием из фантастического мира (поэтическая или сказочная Д., волшебные пьесы); 2) Д. с религиозным сюжетом (мимическая, духовная Д., мистерия); 3) Д. с сюжетом из действительной жизни (реалистическая, светская, бытовая пьеса), причём может изображаться историческое прошлое или современность. Д., изображающие судьбу отдельного лица, называются биографическими, изображающие типы — жанровыми; и те и другие могут быть историческими или современными.

В античной драме центр тяжести лежит во внешних силах (в положении), в драме Нового времени — во внутреннем мире героя (в его характере). Классики немецкой драмы (Гёте и Шиллер) старались сблизить оба эти принципа. Новую драму отличают более широкий ход действия, разнообразие и индивидуальные черты характеров, больший реализм в изображении внешней жизни; отброшены стеснения античного хора; мотивы речей и поступков действующих лиц более оттенены; пластичное древней драмы заменено живописным, прекрасное соединено с интересным, трагизм — с комизмом и наоборот. Разница между английской и испанской Д. та, что в последней наряду с поступками героя играет роль шаловливый случай в комедии и милость или гнев божества в трагедии, в первой же участь героя целиком вытекает из его характера и поступков. Испанская народная Д. высшего расцвета достигла в Лопе де Веге, художественная — в Кальдероне; кульминационный пункт английской драматургии — Шекспир. Через Бен Джонсона и его учеников в Англию проникли влияния испанское и французское. Во Франции испанские образцы боролись с античными; благодаря основанной Ришельё академии последние одержали верх, и создалась французская (псевдо) классическая трагедия на правилах дурно понятого Корнелем Аристотеля. Лучшею стороною этой Д. были единство и законченность действия, ясная мотивировка и наглядность внутреннего конфликта действующих лиц; но из-за недостатка внешнего действия развился в ней риторизм, и стремление к правильности стеснило естественность и свободу выражения. Выше всех стоят в классич. трагедии французов Корнель, Расин и Вольтер, в комедии — Мольер. Философия XVIII в. произвела перелом во французской Д. и вызвала т. н. мещанскую трагедию в прозе (Дидро), занявшуюся изображением трагизма обыденной жизни, и жанровую (бытовую) комедию (Бомарше), в которой осмеивался современный общественный строй. Это направление перешло и в немецкую Д., где до тех пор господствовал французский классицизм (Готшед в Лейпциге, Зонненфельс в Вене). Лессинг своей «Гамбургской драматургией» положил конец ложному классицизму и создал немецкую драму (трагедию и комедию) по примеру Дидро. Указав в то же время на древних и на Шекспира как примеры для подражания, он продолжил путь нем. классической Д., расцветом которой было время Гёте (испытавшего на себе сначала влияние Шекспира, потом древних, наконец, в Фаусте — средневековых мистерий) и национальнейшего немецкого драматурга Шиллера. Новых оригинальных направлений после этого в Д. не возникало, но зато появлялись художественные образцы всех родов др. поэзии. Наиболее заметно у немецких романтиков подражание Шекспиру (Г. Клейст, Граббе и др.). Благодаря подражанию Шекспиру и испанскому театру произошёл переворот и во французской Д., новую жизнь в которую внесла и разработка социальных проблем (В. Гюго, А. Дюма, А. де-Виньи). Образцы салонных пьес дал Скриб; моральные комедии Бомарше возродились в драматических картинах нравов А. Дюма-сына, Э. Ожье, В. Сарду, Пальерона и др.

См. также 
 Инверсия (драматургия) (см. Инверсия)
 Новая драма

Примечания

Литература 
 
 О драме вообще см. «Гамбургскую драматургию» Лессинга (пер. Рассадина)
 A. W. Schlegel, «Vorlesungen ü ber dramatische Kunst und Literatur» (Гейдельберг, 2 изд. 1817), Freytag, «Technik des Dramas» (4 изд. Лейпциг, 1881)
 Carrière, «Die Kunst in Zusammenhange der Kulturentwickelung» (3 изд. 1877, русский перевод E. Корша — «Искусство в связи с общим развитием культуры», М. 1870—75)
 Klein, «Geschichte des Dramas» (Лейпциг, 1865—76); Ал. Веселовский, «Старинный театр в Европе» (М. 1870)
 Alph. Roger, «Histoire universelle du th éâ tre» (II., 1869)
 П. Полевой, «Исторические очерки средневековой Д.» (СПб. 1865)
 Аверкиев, «О драме. Критическое рассуждение» с приложением статьи «Три письма о Пушкине» (СПб. 1893).

Ссылки 

 Решетов Ю. В. Ремесло и искусство драматургии // Издательская система «Литсовет».
 Луков Вл. А. Драма (драматургия) // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира».
 Онлайн библиотека современной драматургии.

Виды и жанры театра
Театр
Драма
Драматургия